Irineu Esteve Altimiras (ur. 21 czerwca 1996 w Andorze) – andorski biegacz narciarski, zawodnik klubu NEC.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 18 lutego 2013 roku, podczas zawodów Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w rumuńskim Braszówie, gdzie zajął 62. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym. 11 grudnia 2016 wygrał zawody Alpen Cup we włoskiej miejscowości Valdidentro na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zawodnik zadebiutował 3 grudnia 2017 roku w Lillehammer, na dystansie 30 km (bieg łączony). Pierwsze pucharowe wywalczył 1 grudnia 2018 roku, podczas drugiego dnia mini cyklu Lillehammer Tour. Startował na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 21. miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Esteve Altimiras nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Andorscy biegacze narciarscy
Andorscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996